Une réponse est un élément d'information positif ou négatif fourni après une question. Le terme provient étymologiquement de responsa et répons. La réponse peut parfois être une solution à une énigme ou une question posée.

En psychologie, le terme "réponse" est une réaction physique ou psychologique chez un individu causée par un ou plusieurs éléments, tous deux négatifs ou positifs (voir : Réponse combat-fuite).

Annexes

Articles connexes 
 Interrogation (linguistique)
 Modalité de réponse

Pragmatique
Communication humaine